Amenia – centro abitato statunitense situato nella Contea di Cass nello Stato del Dakota del Nord
 Amenia – comune statunitense situato nello Stato di New York
 Amenia – moglie del faraone Horemheb prima che questi ascendesse al trono.